Mia cugina Rachele (My Cousin Rachel) – romanzo di Daphne du Maurier del 1951
 Mia cugina Rachele (My Cousin Rachel) – film del 1952 diretto da Henry Koster
 Rachel (My Cousin Rachel) – film del 2017 diretto da Roger Michell